Margny (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Margny (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny